As eleições parlamentares irlandesas de 1981 foram realizadas a 11 de Junho. 

Os resultados deram a vitória o Fianna Fáil que, conquistou 45% dos votos e 78 deputados, embora estes resultados, comparados com as eleições de 1977, significassem uma perda de 5% dos votos e 6 deputados. . 

O Fine Gael, por sua vez, teve um excelente resultado, obtendo cerca de 37% dos votos e 65 deputados, um aumento de 6% dos votos e 22 deputados em relação a 1977.

O Partido Trabalhista, teve um mau resultado, obtendo apenas 10% dos votos.

A grande surpresa das eleições foi o sucesso do Bloco Anti-H, que apresentando prisioneiros do IRA que estavam na greve de fome irlandesa de 1981 e apoiados pelo Sinn Féin, elegeram 2 deputados e obtiveram cerca de 3% dos votos. Este resultado encorajou o Sinn Féin a participar em eleições.

Por fim, de destacar, o facto de tanto o Partido dos Trabalhadores da Irlanda e o Partido Socialista Trabalhista terem conseguido eleger um deputado cada um.

Após as eleições, Fine Gael e Partido Trabalhista formaram um governo de coligação que só durou até Fevereiro de 1982, altura em que se realizaram novas eleições.

Resultados oficiais

Resultados por Distrito Eleitoral 
Os resultados referem-se aos partidos que elegeram deputados:

Eleições na Irlanda